Штаб-квартира:
 Штаб-квартира — место дислокации штаба формирования вооружённых сил государства,
 Штаб-квартира — место размещения главной конторы (офиса) компании, организации, предприятия, где сконцентрирована большая часть основных функций, как правило, находятся её ключевые руководители.